(ordre alphabétique)
 Eleonora Bracco (1905-1977), archéologue italienne
 Giovanni Bracco (1908–1968), pilote automobile italien
 Jean-Pierre Bracco (* ?), préhistorien français
 Jeremy Bracco (* 1997), joueur américain de hockey sur glace
 Lorraine Bracco (* 1954), actrice et réalisatrice américaine
 Roberto Bracco (1861–1943)
 Teresa Bracco (1924–1944), vierge martyr catholique italienne
 Véronique Bracco (* 1976), pianiste française.

Entreprise 
  Multinationale italienne active dans le secteur de la santé

Voir aussi 
 le Passo del Bracco
 le Braque du Bourbonnais ()

Patronyme italien